Varsi steht für:
 Varsi, eine Gemeinde in der italienischen Provinz Parma
 Vârși, ein Dorf im rumänischen Kreis Alba (Siebenbürgen), siehe Câmpeni

Varsi ist der Familienname folgender Personen:

 Aloysius Varsi (1830–1900), US-amerikanischer Jesuit und Präsident der Santa Clara University 
 Diane Varsi (1938–1992), US-amerikanische Schauspielerin
 Dinorah Varsi (1939–2013), uruguayische Pianistin
 Turid Dørumsgaard Varsi (* 1938), norwegische Politikerin